Виталий Васильевич Поляков: Поляков, Виталий Васильевич (род. 1944) — советский футболист.
 Поляков, Виталий Васильевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.